«Мы не ангелы» — фильм Майкла Кёртиса.
 «Мы не ангелы» — фильм Нила Джордана.
 «Мы не ангелы» — фильм Срджана Драгоевича.
 «Мы не ангелы 2» — сиквел фильма Срджана Драгоевича.
 «Мы не ангелы 3» — триквел фильма Срджана Драгоевича.
 А мы не ангелы — песня Алексея Понамарева
 К